Analytisch steht als Adjektiv für:
 Analyse, die Auflösung eines Objekts in seine Einzelbestandteile
 Analysis, ein Teilgebiet der Mathematik
 Analytik, die Durchführung einer systematischen Untersuchung eines Sachverhaltes
 Analytizität, ein philosophisches Konzept; siehe Analytisches Urteil

 Analytische Fortsetzung, eine spezielle Fortsetzung einer Funktion
 Analytische Funktion, eine Funktion, die lokal durch eine konvergente Potenzreihe gegeben ist
 Analytische Lösung, die Lösung eines Problems in mathematisch geschlossener Form
 Analytische Menge, eine spezielle Teilmenge eines polnischen Raums

Sonstige Bedeutungen
 Analytischer Sprachbau, Aufbau einer Sprache, in der die grammatische Funktion der Wörter/Wortgruppen im Satz durch unabhängige Einzelwörter deutlich gemacht werden.

Siehe auch: